Takehara steht für:

 Takehara, eine Stadt in der Präfektur Hiroshima in Japan
 Takehara (Han), ein japanisches Lehen

Takehara ist der Familienname folgender Personen:

 Takehara Chōfū (1897–1947), japanischer Maler
 Fumie Takehara (* 1987), japanische Siebenkämpferin
 Takehara Han (1903–1998), japanische Tänzerin und Schriftstellerin
 Kin’ya Takehara (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Shinji Takehara (* 1972), japanischer Profiboxer